

Байгільдіно — присілок, Канаський район, Башкортостан
 Байгільдіно — село, Нурімановський район, Башкортостан